Nini kan syfta på:

 Nini (TV-serie) ‒ en norsk TV-serie från 1998
 Nini – den stille uke ‒ en norsk TV-serie från 2001